

Nom de famille 

 Geraldine Somerville (1967-), actrice britannique.
 Greg Somerville (1977-), joueur de rugby à XV néo-zélandais.
 
 James Somerville (1881-1949), amiral britannique.
 Jimmy Somerville (1961-), chanteur pop écossais.
 Margaret Somerville (1942-), éthicienne canadienne et australienne.
 Mary Somerville (1780-1872),  écrivain et scientifique écossaise.
 Phyllis Somerville (1943-2020), actrice de films, de télévision et de théâtre américaine.

Toponymes

Australie 
 Somerville Ecovillage dans l'État d'Australie-Occidentale.
 .

Canada 
 Somerville, au Nouveau-Brunswick.

États-Unis 
 Somerville dans l'État de l'Alabama ;
 Somerville dans l'État du Maine ;
 Somerville dans l'État du Massachusetts ;
 Somerville dans l'État du New Jersey ;
 Somerville, ville située en Ohio ;
 Somerville dans l'État du Tennessee ;
 Somerville dans l'État du Texas.

Nouvelle-Zélande 
 Somerville, banlieue de l’est de la cité d’Auckland.

Autres 
 Somerville, jeu vidéo.

Astronomie 
 Somerville est un cratère d'impact sur la face visible de la Lune.

Éducation 
 Le Somerville College est un collège constitutif de l'université d'Oxford.

Patronyme anglais